Ферреро (, ) — итальянская и испанская фамилия. Известные носители:

 Ферреро, Альберто (род. 1944) — уругвайский футболист.
 Ферреро, Анна-Мария (1934—2018) — итальянская актриса.
 Ферреро, Вилли (1906—1954) — итальянский дирижёр.
 Ферреро, Гульельмо (1871—1942) — итальянский историк и публицист.
 Ферреро, Джованни (род. 1964) — итальянский писатель, предприниматель (компания Ferrero SpA) и миллиардер.
 Ферреро, Иван Осипович (1817—1877) — итальянско-российский контрабасист.
 Ферреро, Луиджи (1904—1984) — итальянский футболист и тренер.
 Ферреро, Марио (1904—1965) — итальянский астроном.
 Ферреро, Марк (род. 1963) — изобретатель и создатель сказочного изобразительного искусства.
 Ферреро, Микеле (1925—2015) — итальянский миллиардер, владелец компании Ferrero.
 Ферреро, Паоло (род. 1960) — итальянский политик,
 Ферреро, Пьетро:
 Ферреро, Пьетро (1892—1922) — итальянский анархист и профсоюзный деятель.
 Ферреро, Пьетро (1963—2011) — итальянский бизнесмен, сын Микеле Ферреро.
 Ферреро, Франсиско (более известный как Панчо Ферреро; род. 1945) — аргентинский футболист и футбольный тренер.
 Ферреро, Хуан Карлос (род. 1980) — испанский профессиональный теннисист.

См. также 
 Ферреро-Вальднер, Бенита (род. 1948) — австрийский государственный и политический деятель.
 Ферреро Ребальяти, Рауль (1911—1977) — премьер-министр Перу (1967—1968).
 Ферреро делла Мармора, Тересио (1757—1831) — итальянский куриальный кардинал.
 Ferrero